Рыбкино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Рыбкино — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Рыбкино — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Рыбкино — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Рыбкино — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Рыбкино — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.